Dinastia Jin (265-420)
 Dinastia Jin (1115-1234)

Desambiguação